Ривијера Бич има више значења:
 Ривијера Бич (Мериленд)
 Ривијера Бич (Флорида)